Petina – comune italiano della provincia di Salerno
 Elia Petina – seconda moglie dell'imperatore romano Claudio
 Irra Petina – contralto russo, naturalizzata statunitense